Sezóna 2002/2003 byla 29. sezonou Španělské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal CH Jaca.

Konečná tabulka základní části

Play off

Semifinále

Finále 

Španělská hokejová liga
Lední hokej v roce 2002
Lední hokej v roce 2003